Гря́зев — русская фамилия; имеет женскую форму Грязева.

Известные носители 
 
 
 Грязев, Василий Петрович (1928—2008) — российский конструктор вооружений, Герой Социалистического Труда.
 Грязев, Владимир Александрович (1930—1993) — аграрный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Грязев, Иван Кириллович(d) (? —1634) — русский государственный деятель, дипломат, думный дьяк.
 Грязев, Михаил Васильевич (род. 1961) — ректор Тульского государственного университета.
 
 Грязев, Пётр Иванович (1925—1999) — Герой Социалистического Труда, вальцовщик.
 Грязев, Сергей Иванович (1920—2009) — российский график и живописец, заслуженный работник культуры Карельской АССР (1980).

См. также